B195 peut faire référence à :
 Bundesstraße 195, une route fédérale allemande reliant Zarrentin am Schaalsee à Wittenberge ;
 Benetton B195, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.